Иван Кудрин:
 Кудрин, Иван Гаврилович (1879—1960) — протоиерей, Главный старообрядческий священник Дальневосточной армии.
 Кудрин, Иван Иванович (1845—1913) — художник-мозаичист, почётный вольный общник Императорской Академии художеств.
 Кудрин, Иван Михайлович (1893—1937) — советский государственный деятель, организатор кинопроизводства. 
 Кудрин, Иван Степанович (1921—1994) — Герой Советского Союза.